Rio de Janeiro - chamada Cidade Maravilhosa
Ou ainda:
A Cidade Maravilhosa (livro) - livro de contos de Coelho Neto de 1928
Cidade Maravilhosa (canção) - marcha carnavalesca de 1935
Cidade Maravilhosa (poemas) - livro de poemas de Olegário Mariano de 1922
La Ville Merveilleuse (livro) - livro de poemas sobre o Rio de Janeiro de Jane Catulle Mendès de 1913
Largo Cidade Maravilhosa
Taça Cidade Maravilhosa - comepetição futebolística de 1996

Desambiguação